Cassis steht für:

 Cassis, französische Stadt am Mittelmeer
 Cassis (Port Louis), Ortsteil von Port Louis auf Mauritius
 Frucht der Schwarzen Johannisbeere (Ribes nigrum)
 Cassis (Gattung), eine Schneckengattung aus der Familie der Helmschnecken
 Cassis (Helm), lateinische Sammelbezeichnung für Helme

Cassis ist der Familienname von:
 Ignazio Cassis (* 1961), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Crème de Cassis, ein Likör